Ios — ilha grega no mar Egeu
 iOS — sistema operacional de dispositivos da Apple Inc.
 Aeroporto de Ilhéus — aeroporto brasileiro da cidade de Ilhéus, Bahia
 Ilhéus — município brasileiro do estado da Bahia
 Igreja Ortodoxa Síria
 Igreja Ortodoxa Sérvia
 International Online Soccer — jogo eletrônico de futebol
 Observatório Social

Desambiguações de siglas